Ге́нрих Хю́бшман (Гю́бшман), (; 1 июля 1848,  — 21 января 1908, ) — немецкий филолог.

Представитель индоевропейской компаративистики младограмматического направления.
Профессор Страсбургского университета.
Наиболее известен как арменист и иранист.
Первым установил, что армянский язык представляет собой отдельную группу в составе индоевропейской семьи, а не один из  иранских языков, как считалось ранее, а также принадлежность к иранской группе афганского языка, который до него причисляли к индийским или к промежуточным между индийскими и иранскими языками.

Его работы о Зендавесте и иранских языках помещены в «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», в «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung» Франца Куна и в трудах Мюнхенской академии.

Труды 
 «Zur Casuslehre», Münch., 1875
 Über die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen, «Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung der indogermanischen Sprachen», 1877, Bd 23
 Iranische Studien, там же, 1879, Bd 24
 «Armenische Studien», 1883
 «Das indogermanische Vokalsystem», Stras., 1885
 «Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache», Stras., 1887
 «Persische Studien», Stras., 1895
 «Armenische Grammatik», 2 Aufl., Lpz., 1897
 «Altarmenische Ortsnamen», 1904

См. также 
 Арменистика

Примечания

Ссылки 
 Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung

Лингвисты Германии
Арменисты